Палевски, Гастон (1901—1984) — французский политик, один из ближайших соратников Шарля де Голля в течение и после Второй мировой войны.
 Палевски, Давор (род. 1997) — македонский гандболист, выступающий за македонский клуб ГК Металург Скопье.